Павел Ермилов:
 Ермилов, Павел Александрович (1922—1990) — подполковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Ермилов, Павел Валерьевич (род. 1981) — священнослужитель Русской православной церкви, клирик Храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецах.